Andrzej Leśniak – polski entomolog.
 Andrzej Leśniak – polski historyk sztuki.
 Andrzej Leśniak – polski ksiądz, więzień obozu koncentracyjnego.